Kolibri – videogioco sparatutto creato per Sega Mega Drive 32X
 KolibriOS – sistema operativo gratuito e Open Source
 2 mm Kolibri – pistola di piccolo calibro a percussione centrale
 Borgward-Focke BFK-1 Kolibri – elicottero da impieghi civili
 Flettner Fl 282 Kolibri – elicottero da ricognizione